Plusieurs territoires, villes et quartiers se nomment ou se sont nommés Nouvelle-Hollande.

 La Nouvelle-Hollande était le nom donné aux possessions néerlandaises du nord-est brésilien arrachées puis rendues aux Portugais entre 1630 et 1654.
 La Nouvelle-Hollande était le nominatif employé à partir de 1644 par l'explorateur néerlandais Abel Tasman et subséquemment pendant plus de 150 ans pour désigner le continent australien. En 1824, le Royaume-Uni officialisa par un décret le changement de nom du continent.
 La Nouvelle-Néerlande (Nouveaux Pays-Bas, Nova Belgica ou Novum Belgium en latin) fut le nom de la colonie nord-américaine néerlandaise de 1609 à 1674. Elle fut cédée à la Grande-Bretagne par le traité de Westminster. Elle englobait plus ou moins les États américains actuels de New York, du New Jersey, du Delaware, du Vermont, de la Pennsylvanie et du Connecticut.
 La Nouvelle-Hollande était une colonie néerlandaise ayant existé entre 1674 et 1678 sur le territoire de l'Acadie.

 Aux États-Unis :
 New Holland est une ville de Pennsylvanie 
 New Holland est une municipalité de l'Ohio.
 New Holland est une ville de l'Illinois.
 En Grande-Bretagne :
 New Holland est une municipalité du North Lincolnshire.
 En Russie :
 La Nouvelle-Hollande (Новая Голландия) est une île de la ville de Saint-Pétersbourg.

Constructeur de machines agricole & Travaux publics :
 New Holland est un constructeur de machines agricoles et de matériel de travaux publics, filiale du géant italien Fiat.